Spross bezeichnet:
 Spross, in der Botanik ein junger Trieb oder ein junger, neu wachsender Teil einer Pflanze 
 Nachkomme einer Familie, umgangssprachlich
 Spross-Holding, Schweizer Unternehmensgruppe
 Werner H. Spross (1925–2004), Schweizer Unternehmer

Siehe auch:

 Sprosse (Begriffsklärung)